Sinfonia n. 10 – sinfonia in Re maggiore di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 10 – sinfonia in Fa diesis maggiore di Gustav Mahler
 Sinfonia n. 10 - sinfonia Atropo di Gian Francesco Malipiero
 Sinfonia n. 10 – sinfonia in Sol maggiore K 74 di Wolfgang Amadeus Mozart
 Sinfonia n. 10 – sinfonia in Re maggiore di Franz Schubert
 Sinfonia n. 10 – sinfonia in Mi minore di Dmitrij Dmitrievič Šostakovič